Ширяиха (ранее село Ошевенское)  — деревня в Каргопольском районе Архангельской области. Входит в состав Каргопольского муниципального округа. До 1 июня 2020 года была административным центром муниципального образования «Ошевенское».

Географическое положение 
Деревня находится в 47 км к северу от Каргополя, на правом берегу реки Чурьега (приток Кены).

Население

Известные уроженцы 
В деревне родился Александр Александрович Ушаков (1869 — ?) — член Государственной думы Российской империи III созыва от Олонецкой губернии.

Примечания

Ссылки 
 Приозёрный район: Подчинённые пункты Ошевенского сельсовета (Справочник административного деления Архангельской области в 1939—1945 годах)

Населённые пункты Каргопольского района